Panamericano peut désigner :

Toponymes

Panamericano : ensemble singulier de logements à Montevideo.

Panamericano : l'une des 29 municipalités de l'État de Táchira ;
 Panamericano : l'une des 2 paroisses civiles de la municipalité de Panamericano dans l'État de Táchira.

Homonymie de toponyme